Etropus är ett släkte av fiskar. Etropus ingår i familjen Paralichthyidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Plattfiskar
Etropus